Adam en Eva waren volgens de Hebreeuwse Bijbel en de Koran de eerste man en de eerste vrouw.

Het verhaal 
Genesis bevat twee scheppingsverhalen over hoe God Adam en Eva schiep:
In het eerste verhaal (Genesis 1:1 - 2:3) schiep hij hen tegelijk, als mannelijk en vrouwelijk en evenbeeld van Zichzelf.

In het tweede verhaal (Genesis 2:4 - 2:24) schiep hij eerst Adam:

God plaatste Adam in de Hof van Eden (het paradijs) en vertelde hem dat hij de vrucht van alle bomen in de tuin kon eten, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Enige tijd later bouwde God Eva uit een rib van Adam (Genesis 2:21-22).

Een slang verleidde Eva om de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Zij gaf ook wat aan Adam, die er ook van at. Zij werden zich op dat moment bewust van hun naaktheid en gingen zich ervoor schamen (Genesis 3:1-7).

Na de ongehoorzaamheid van Adam en Eva veroordeelde God hen: "Stof ben je, tot stof keer je terug". Toen wilde God voorkomen dat Adam en Eva van de levensboom zouden eten, die ook in de Hof van Eden stond, want dan zouden ze eeuwig leven. Daarom leidde God hen uit de Hof van Eden en plaatste cherubs bij de tuin om de toegang te bewaken.

Na te zijn verdreven uit de Hof van Eden moest Adam in hun levensonderhoud voorzien en baarde Eva kinderen. Drie zoons worden bij name genoemd: Kaïn en Abel en daarna Set.

Christendom 
De zonde van Adam en Eva en het daaruit voortvloeiend verlies van de gunst van God en hun verblijf in het paradijs staat in het christendom bekend als de zondeval.

Jodendom 
Volgens de joodse mythologie was Lilith de eerste vrouw van Adam, waar hij later van scheidde.

Begraafplaats 
Volgens sommige Joodse tradities liggen Adam en Eva in de Grot van Machpela begraven in de omgeving van de Palestijnse stad Hebron. Volgens sommige islamitische bronnen bevindt Eva's graf zich in de Saoedische havenstad Djedda.

Volgens een andere traditie was Adam begraven op de plek waar later het kruis van Jezus stond. Op sommige afbeeldingen van de kruisiging ziet men dan ook enkele beenderen op de grond liggen.

Stamboom van Adam tot Noach 
In Genesis 4 worden Kaïn, Abel en Set genoemd als kinderen van Adam en Eva. In het pseudepigrafische Jubileeën worden negen kinderen van Adam en Eva genoemd, waaronder dochters met namen als Azûrâ (de vrouw van Seth), Awân (de vrouw van Kaïn), Lebuda en Qelimath.

Genesis (boek)
Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
Uitdrukking ontleend aan de Bijbel
Duo